Le nom Treisman est un nom de famille porté notamment par :

 Anne Treisman, née Anne Marie Taylor le , psychologue britannique ;
 , né David Treisman ( – , ingénieur informaticien britannique ;
 , mathématicien américain ;
 , né le , biologiste moléculaire britannique.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais